Полови́нкина (от ) — русская фамилия.

 Известные носительницы 
 Половинкина, Валентина Михайловна (1930—1997) — доярка, Герой Социалистического Труда.
 Половинкина, Ольга Ивановна (род. 1964) — российский литературовед, профессор РГГУ.
 Половинкина, Юлия Иринарховна (1895—1974) — русский геолог. См. также